Ngome ist der Name:

 Ngome (Fladenbrot), ein traditionelles Fladenbrot aus Mali
 Ngome (KwaZulu-Natal), Ort in der Nähe von Nongoma, KwaZulu-Natal, Südafrika
 Ngome Forest, Wald in der Nähe von Nongoma, KwaZulu-Natal, Südafrika
 Ngome Kongwe, Festung auf Sansibar in Tansania
 Ahmed bin Shekhe Ngome, Sultan des Sultanats von Bambao